Harboe ist der Familienname folgender Personen:

 Eili Harboe (* 1994), norwegische Schauspielerin
 Felipe Harboe (* 1972), chilenischer Politiker
 Jens Harboe (1646–1709), dänischer Oberkriegssekretär

 Ludvig Harboe (1709–1783), dänischer Geistlicher, Bischof

Siehe auch:
 Harboe Arena Slagelse
 Harboes Bryggeri